Schurig ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Schurig (* 1958), deutscher Mathematiker, Theologe und Datenschützer

 Felix Schurig (1852–1907), deutscher Maler
 Gottfried Schurig (1865–1941), deutscher Geschäftsmann und Politiker (DDP)
 Karl Wilhelm Schurig (1818–1874), deutscher Maler und Illustrator
 Klaus Schurig (* 1942), deutscher Jurist
 Matthias Schurig (* 1640/50–1697), deutscher Orgelbauer
 Peter Schurig (* 1942), deutscher Badmintonspieler
 Richard Schurig (1820–1896), deutscher Astronom, verbreiteter Himmelsatlas 
 Roland Schurig (* 1960), deutscher Archivar und Historiker
 Rudolf Schurig (1835–1901), deutscher Jurist und Politiker

 Wolfram Schurig (* 1967), österreichischer Komponist und Blockflötist

Siehe auch:
 Schuricht
 Schürig
 Wilhelm Schorigus